Монах, который продал свой «феррари» — это книга по самосовершенствованию Робина Шарма, писателя и мотивационного оратора. Книга представляет собой бизнес-басню, основанную на личном опыте Шармы после окончания карьеры юриста в 25 лет.

Публикация 
Монах, который продал свой «феррари» был издан в 1997 году издательством Harper Collins и продан тиражом более трёх миллионов экземпляров по состоянию на 2013 год. Робин Шарма также написал несколько других книг из этой серии, таких как Тайные письма монаха, который продал свой «феррари», Уроки лидерства от Монаха, который продал свой «феррари», Открой свою судьбу с монахом, который продал свой «феррари» и Уроки семейной мудрости от монаха, который продал свой «феррари».

Сюжет 
Сюжет книги развивается вокруг двух персонажей: Джулиана Мантла и его лучшего друга Джона, в форме беседы. Джулиан рассказывает о своих духовных переживаниях во время гималайского путешествия, которое он совершил после продажи своего дома отдыха и красной "феррари".

Примечания 

Книги 1997 года